Provincia di Virú – provincia del Perù
 Aeroporto Internazionale di Viru Viru – aeroporto della Bolivia
 Viru-Nigula – città dell'Estonia
 Viru – marca di birra estone

Pagine correlate 

 Virumaa